2 miejscowości w Polsce:
 Kaczowice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Kaczowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice